Niemcy:
 Ebertshausen – dzielnica gminy Odelzhausen, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dachau
 Ebertshausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Inne:
 Ebertshausen – zamek